Goetheana rabelaisi  — вид паразитических наездников рода Goetheana из семейства эвлофиды (Eulophidae). Встречаются в Австралии.

Описание

Очень мелкие хальцидоидные наездники (длина тела менее 0,8 мм, длина переднего крыла 0,4 мм), эндопаразитоиды личинок трипсов семейства Thripidae. Окраска головы и груди коричневая, брюшко от жёлтого до коричневато-жёлтого цвета, ноги и усики светло-коричневые. Булава усиков 3-члениковая. Передние крылья очень узкие с длинными щетинками, длина которых превышает максимальную ширину крыловой мембраны. Скапуса усика самцов немного расширен (соотношение длины и ширины от 1,8:1 до 2:1). Скутеллюм с 1 парой дорзальных щетинок. Вид  паразитирует на трипсах (Thysanoptera) Anophothrips exocarpi (на растениях из семейства  Santalaceae). Вид был впервые описан в 2005 году энтомологом Сергеем Владимировичем Тряпицыным (Entomology Research Museum, Department of Entomology, Калифорнийский университет в Риверсайде, Калифорния, США) и назван в честь Франсуа Рабле.

См. также

Примечания

Литература 
 Bennett, F. D.; Baranowski, R. M. 1982, First record of the thrips parasite Goetheana parvipennis (Gahan) (Eulophidae: Hymenoptera) from the Bahamas. — Florida Entomologist 65(1):185
 Boucek, Z. 1977. Taxonomic studies on some Eulophidae (Hym.) of economic interest mainly from Africa. — Entomophaga. 21(4): 401—414.
 Hessein, N. A.; McMurtry, J. A. 1989, Biological studies of Goetheana parvipennis (Gahan) (Hymenoptera: Eulophidae), an imported parsitoid, in relation to the host species Heliothrips haemorrhoidalis (Bouch) (Thysanoptera: Thripidae). — Pan-Pacific Entomologist 65(1):25-33
 Triapitsyn, S. V. 2005, Revision of Ceranisus and the related thrips-attacking entedonine genera (Hymenoptera: Eulophidae) of the world. — African Invertebrates 46:261-315.

Ссылки 
 Noyes, J. S. (2012). Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids. Version as of June 2012
 Species Goetheana rabelaisi Triapitsyn, 2005. Australian Faunal Directory

Эвлофиды
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Паразиты насекомых
Животные, описанные в 2005 году
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии